

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 74, w tym 6 podstawowych

Inne 
 Doły – dawna miejscowość w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stargard
 Doły – nieoficjalny przysiółek wsi Rudzienko w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Doły – zespół cmentarzy w Łodzi

Zobacz też 
 Doły Jasielsko-Sanockie
 Doły Biskupie, Doły Brzeskie, Doły Łążyńskie